Каратун — посёлок в Апастовском районе Татарстана. Входит в состав Бишевского сельского поселения.

География 
Находится в западной части Татарстана на расстоянии приблизительно 8 км на запад от районного центра посёлка Апастово.

История 
Основан в середине XVIII века. Упоминался также под названием починок Иванаево. В начале XX века здесь действовали водяная мельница, кузница.

Население 
Постоянных жителей было в 1859 году — 56, в 1897 — 193, в 1908 — 254, в 1920 — 174, в 1926 — 144, в 1938 — 117, в 1949 — 57, в 1958 — 78, в 1970 — 80, в 1979 — 60, в 1989 — 47. Постоянное население составляло 40 человек (татары 100 %) в 2002 году, 40 — в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Апастовского района